Бенифайо (, , )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта. Занимает площадь 20,1 км². Население 12220 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 19 км.

История 
Город основан в 1250 году.

См. также 
 :es:Wikipedia:Autorización de copia de web/Federación Valenciana de Municipios y Provincias

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística

Муниципалитеты Валенсии